Шехмус Озер (; 10 мая 1980 года, Эргани, Диярбакыр — 19 декабря 2016 года, Едипынар, Сивридже, Элязыг) — турецкий футболист, выступавший на позиции нападающего. Сыграл 4 матча в Суперлиге Турции и 475 матчей на профессиональном уровне.

Биография 
Воспитанник клуба «Эрганиспор» из своего родного города. В 1998 году дебютировал на взрослом уровне в составе своего клуба, игравшего на тот момент в третьем дивизионе. В 1999 году перешёл в «Малатьяспор», с этим клубом поднялся из первого дивизиона в высший и осенью 2001 года сыграл 4 матча в чемпионате Турции. Однако не закрепился в составе команды и во время зимнего перерыва был отдан в аренду в «Кайсериспор».

В дальнейшем выступал за клубы низших дивизионов Турции. В 2003—2007 играл за «Мардинспор», с которым поднялся из второго дивизиона в первый, всего сыграл за клуб более 100 матчей и забил более 40 мячей. В сезоне 2010/11 в составе «Мерсин Идманюрду» и на следующий сезон в составе «Акхисар Беледиеспор» выигрывал турнир первого дивизиона.

В 2014 году решил перебраться ближе к дому и подписал контракт с клубом второго дивизиона «Амед» из Диярбакыра, за этот клуб играл последние три сезона.

Всего за карьеру сыграл 475 матчей и забил 141 гол в чемпионатах на профессиональном уровне (510 матчей и 155 голов с учётом кубковых турниров).

Погиб в автомобильной аварии на трассе между Малатьей и Диярбакыром.

Семья 
Три младших брата Шехмуса — Зюлькюф, Незир и Садеттин, также являются профессиональными футболистами. Всего в семье девять братьев и сестёр.

Достижения 
 Победитель первого дивизиона Турции: 2010/11, 2011/12
 Победитель второго дивизиона Турции: 2003/04

Примечания

Ссылки 
 Профиль TFF.org 
 Профиль mackolik.com 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Эрганиспор»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Малатьяспор»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Гюмюшханеспор»
Игроки ФК «Мардинспор»
Игроки ФК «Каршияка»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Мерсин Идманюрду»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Шанлыурфаспор»
Игроки ФК «Амед»
Погибшие в автомобильных катастрофах